Schicht (von mittelhochdeutsch sciften „teilen“) steht für:
 Schicht, Abschnitt eines Arbeitstages, siehe Schichtarbeit
 soziale Schicht, Gesellschaftsschicht: beispielsweise Ober-, Mittel- und Unterschicht
 Gesteinsschicht, siehe Schichtung
 Schicht eines Gesteinskörpers, siehe Horizont (Geologie)
 archäologische Schicht, siehe Stratum (Archäologie)
 Jahresschicht in Geologie, Biologie und Ökologie, siehe Warve
 geoökologische Schicht (Sphäre), siehe Geosphäre
 lithografische Schicht (Stratum), siehe Lithostratigraphie
 Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht, siehe Straßenoberbau
 Ebene eines Schichtenmodells in der Informatik, siehe Schichtenarchitektur
 Zunftaufstände im Mittelalter, siehe Braunschweiger Schichten

Namen:
 Schicht (Modelleisenbahnhersteller), ehemaliger Spielwarenhersteller aus Dresden
 Schicht-Theater, ehemalige Song- und Theatergruppe aus Dresden
 Schichtberge, Gebirge im Königin-Maud-Land, Antarktika

Schicht ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Josef Schicht (1911–1970), österreichischer Lyriker und Erzähler

 Johann Schicht (1855–1907) österreichischer Industrieller, Gründer der Georg Schicht AG in Aussig
 Johann Gottfried Schicht (1753–1823), deutscher Komponist, Gewandhauskapellmeister und Thomaskantor
 Rudolf Schicht (1920–2012), Lehrer, Heimatkundler und Lokalpolitiker

Siehe auch:
 Schichtung (Begriffsklärung)
 Schichtstufe (Geomorphologie)
 Schichtenkunde (Begriffsklärung)
 Stratifikation (Begriffsklärung)
 Stratum (Begriffsklärung)
 Layer (Begriffsklärung: englisch für „Schicht, Ebene“)